Eurimedont (fill d'Urà).
 Eurimedont (fill de Minos).
 Eurimedont (auriga).